Міста Іраку — список міст Іраку з населенням більше 100 000 осіб (дані на 2010 рік).

Список міст Іраку

Примітки 

 
Ірак
Списки:Ірак